Chalette bezeichnet:

Chalette-sur-Voire, eine Gemeinde im französischen Département Aube
Châlette-sur-Loing, eine Gemeinde im französischen Département Loiret
Kanton Châlette-sur-Loing, einen Kanton im französischen Département Loiret